BDM kan syfta på,

 BDM – Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets (NSDAP) partiorganisation för flickor i åldern 14-18 år, se Bund Deutscher Mädel
 B de M – Mexikos centralbank, se Banco de México